Pik kan syfta på:

 Pik (ätt) - en svensk medeltida frälseätt med en mussla i vapnet
 Pik (vapen) – ett långt, spjutliknande stångvapen
 Pik (simhopp) – en hoppstil i simhopp
 Pik (sjöväsen) – den förligaste eller akterligaste delen av ett fartyg under tross- eller lastdäck
 Nunatak Pik – en nunatak i Antarktis
 PIK (flygklubb) –  en finländsk flygklubb
 PIK – IATA:s flygplatskod för Glasgow Prestwick Airport